Carlos Moreno (né en 1968), réalisateur colombien ;
 Carlos Bernardo Moreno (né en 1967), athlète chilien.